

Малий Сундир — присілок, Чебоксарський район, Чувашія
 Малий Сундир — присілок, Ядрінський район, Чувашія

Дивись також 
 Сундир
 Великий Сундир
 Новий Сундир
 Польовий Сундир
 Старий Сундир